Robert Logan (acteur) - Amerikaans acteur
 Robert Logan (componist) - Amerikaans componist
 Robert Logan (politicus) - Nieuw-Zeelands militair en gouverneur 
 Robert Logan (scheepsontwerper) - Nieuw-Zeelands scheepsontwerper en -bouwer
 Robert K. Logan - Amerikaans ecoloog

 Robert Logan van Restalrig - Schots ridder
 Robert Logan Jack - Australisch geoloog